Guilan peut désigner :
 une province de l'Iran ;
 un animal de Dragon Ball ;
 Guilan, une localité du Burkina Faso.

Homonymie de toponyme